Astra puede referirse a:

 Astra Space, empresa aeroespacial estadounidense.
Astra (mitología), en la mitología hindú arma celestial;
Astra (Chubut), localidad de la Argentina;
Astra (petrolera), compañía petrolera de Chubut, que dio origen a la localidad Astra en Chubut
Opel Astra, modelo de automóvil de la empresa Opel;
Chevrolet Astra, modelo de automóvil de la empresa Chevrolet;
SES Astra, empresa que posee y opera la serie de satélites geostacionarios Astra;
Astra Planeta, planetas de la mitología griega.
Amadís de Astra, personaje del libro de caballerías español Silves de la Selva, de Pedro de Luján;
Astra, Unceta y Cia, antigua fábrica de armas vasca.
Astra (álbum), tercer álbum en estudio del grupo de rock Asia.
Astra Sigra, margarina industrial para panadería y pastelería;
Iveco Astra, modelo de camiones pesados 4x4.
'''Astra Tía materna de Supergirl.